Емилија Иванова Цветкова (Софија, 8. новембар 1981), познатија под својим уметничким именом Емануела, бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Запознай я с мен}- (2008)
 -{Буря от емоции}- (2010)
 -{Емануела}- (2013)
 -{Нотариално заверен }- (2018)

Спотови

Тв верзије

Референце 

Рођени 1981.
Софијци
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи